Токио — место проведения многих . Самые крупные — Санно-мацури в　 и Сандзя-мацури в . Раз в два года в мае в Токио проводится Канда-мацури, во время которого тысячи людей собираются посмотреть на парад богато украшенных повозок. В последнюю субботу июля над рекой Сумида запускают фейерверки; за этим наблюдает до миллиона зрителей. Весной зацветает сакура, и толпы японцев идут на ханами в парк Уэно, парк Инокасира и .

Примечания 

Культура префектуры Токио
Культура Токио
Праздники Японии